IL-2 kan syfta på:

 Interleukin 2 – ett cytokin och en av de viktigaste signalmolekylerna i immunförsvaret
 Iljusjin Il-2 – ett sovjetiskt attackflygplan som blev mycket framgångsrikt under andra världskriget